Pitot puede hacer referencia a:

  Henri Pitot, ingeniero y físico francés;
  teorema de Pitot, formulado por el anterior;
 tubo Pitot; o
 sistema pitot-estática, sistema de sensores.